Zouhar ist der Familienname folgender Personen: